Here comes the sun (Chris Kabel) - kunstwerk in Amsterdam
 Here Comes the Sun - nummer van The Beatles